Infantka Isabela Marie Portugalská (celým jménem: Isabel Maria da Conceição Joana Gualberta Ana Francisca de Assis de Paula de Alcântara Antónia Rafaela Micaela Gabriela Joaquina Gonzaga; 4. července 1801, Palácio Nacional de Queluz – 22. dubna 1876, Benfica) byla portugalská infantka, dcera krále Jana VI. Portugalského a jeho manželky Šarloty Španělské.

Život 
Její celé jméno je Isabel Maria da Conceição Joana Gualberta Ana Francisca de Assis de Paula de Alcântara Antónia Rafaela Micaela Gabriela Joaquina Gonzaga de Bragança e Bourbon. Byla držitelkou velkokříže řádu Panny Marie Neposkvrněné; dáma řádu svaté Isabely a dáma Mary Louise.

Protože princ Petr který byl dědicem trůnu po vyhlášení nezávislosti v Brazílii, a král Michal I. Portugalský žil ve Vídni a královna Šarlota Španělská byla v exilu v Queluzu a její starší sestry Marie Tereza Portugalská a Marie Františka Portugalská se provdaly do Španělska Isabela byla jmenovaná regentkou království než se císařem stal Petr I. Brazilský. Nicméně Petr okamžitě odstoupil ve prospěch své dcery Marie II. Portugalské, která žila v Londýně pod podmínkou že se vdá za svého strýce Michala. Isabela pokračoval ve svém regentství až do roku 1828, kdy začala občanská válka mezi absolutisty podporující Michala a liberály podporující Marii.

Později Isabela odešla z politiky a obrátila se na život náboženský. Zemřela svobodná a bezdětná 22. dubna 1876. Pohřbena byla v Královském panteonu dynastie Braganzů.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Isabela
Isabela
Isabela
Isabela
Narození 4. července
Narození v roce 1801
Úmrtí 22. dubna
Úmrtí v roce 1876
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Ženy